Юношеская сборная Израиля по футболу — национальная футбольная команда Израиля, составленная из игроков младшей возрастной категории. Различаются следующие команды:

 Сборная Израиля по футболу (до 17 лет)
 Сборная Израиля по футболу (до 19 лет)